Dalovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dalovice (okres Karlsbad)
 Dalovice (okres Mladá Boleslav)